Paddy steht für:
 Paddy (Name), eine Kurz- oder Koseform des Namens Pádraig (irisch) bzw. Patrick (englisch)
 Paddy (Ethnophaulismus), Spitzname für einen Iren

Paddy ist der Familienname folgender Personen:
 William Paddy (1554–1634), Hofarzt in England

Siehe auch:
 Padi